А́рнольд и Ло́рен Ло́кшин () — семья американских учёных-биологов из США, получивших политическое убежище в СССР.

Арнольд Локшин родился в 1939 году в Сан-Франциско. В 1960 году окончил Калифорнийский университет в Беркли, затем аспирант Висконсинского университета в Мадисоне. Магистр биохимии (1963), доктор (1965). Был научным сотрудником и преподавателем Гарвардского университета в области биохимии. Участник движения новых левых, в декабре 1960 побывал на Кубе. Стал членом Компартии США, был политорганизатором в штате Огайо, с 1972 в Южной Калифорнии, работал в местном университете.

Лорен Локшин родилась в 1945 году в Нью-Арке, в 1967 окончила университет в Майами, бакалавр американской культуры. Также участвовала в движении новых левых и в антивоенном движении. Училась в аспирантуре . В 1969 вышла замуж за Арнольда. Как председатель Лиги освобождения молодых рабочих Огайо в 1970 году была участником 16 съезда ВЛКСМ в СССР.

В августе 1986 года Арнольд Локшин был уволен из лаборатории онкологических исследований больницы св. Иосифа в Хьюстоне, где работал с 1980 года. После этого семья Локшин обратилась в советское консульство и попросила политического убежища в СССР, ссылаясь на преследования ФБР. Руководство СССР в октябре 1986 удовлетворило их просьбу и предоставило им жилище и работу. Арнольд и его супруга Лорен дали в Москве пресс-конференцию, обвиняющую американские спецслужбы, и описали способы борьбы с инакомыслящими в США. В 1989 году вышла книга Локшиных: «Безмолвный террор: История политического преследования семьи в Соединённых Штатах».

До конца 1990-х годов доктор биологических наук Арнольд Локшин работал в лаборатории Института экспериментальной диагностики и терапии опухолей онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина.

По состоянию на 2001 год Арнольд Локшин проживал в Москве, получал российскую пенсию и добивался выплаты американской. 
В 2013 году продолжал жить в России и выступал в защиту Эдварда Сноудена.
В июле 2013 года принимал участие в программе Игоря Виттеля «Виттель. Обозреватель» на телеканале РБК-ТВ.

Примечания 

Получившие политическое убежище в СССР
Иммигрировавшие в СССР из США
Семьи